Парабала́ны или паравала́ны (от  — «банщики» (?)), паравола́ны или парабола́ны (от латинского, образованного от древнегреческого: παράβολοι или παραβολᾶνοι) — христианская община, члены которой в эпоху раннего христианства добровольно ухаживали за больными и хоронили умерших от болезней, в надежде таким образом принять смерть во имя Христа.

Термин парабаланы происходит от основного занятия — прислуживания в больницах, хотя наименование параболаны также стало общеупотребимым, поскольку члены общины постоянно подвергали свою жизнь опасности (παραβάλλεσθαι τὴν ζωήν, «parabállesthai tēn zōēn»), имея дело с заразными больными и умершими. Происходя, как правило, из низших слоёв населения, они также прислуживали епископам, и иногда использовались последними в качестве телохранителей и как боевые отряды в жестоких столкновениях с оппонентами. Известны только александрийские параваланы.

История 
Парабаланы не являлись монашеским орденом, не давали обет, они не считались священнослужителями, хотя имели соответствующие церковные привилегии и иммунитеты. Посещение ими публичных собраний и театров было запрещено законом. Временами парабаланы играли весьма активную роль в религиозных конфликтах, в частности, в событиях, известных как Второй Эфесский собор. Предполагается (хотя достаточных доказательств этому не имеется), что община появилась впервые во время великой чумы в Александрии в епископате Дионисия Александрийского (вторая половина III века). Хотя парабаланы находились под покровительством и контролем епископа, Кодекс Феодосия указывает на их подчинённость префекту римского Египта. Некоторые историки причисляют параваланов к клиру, но для этого нет твёрдых оснований. Известно, что параваланы представляли собой организованную корпорацию в 600 человек с синдиком во главе, имели свой законный список, что привилегии их были настолько значительны, что отдельные богатые люди даже покупали места параваланов за деньги (и закон полагает границы их порывам), что они состояли под ведомством архиепископа Александрийского, и в этом отношении представляли собой полуклириков.

Поскольку их фанатизм часто становился причиной массовых беспорядков, последующие законы ограничили их численность: так, закон, принятый в 416 году, ограничил их количество в Александрии пятьюстами человек, двумя годами позже их число было увеличено до 600. В Константинополе их количество было уменьшено с 1100 до 950. По неподтверждённой информации, парабаланы не упоминаются в истории после периода Юстиниана. Считается, что парабаланами убита Гипатия, александрийская женщина-философ и учёная.

В кино 
Фильм «Агора» (2009 год) показывает, как парабаланы раздают еду нищим и нападают на язычников, иудеев и христиан-противников Кирилла, епископа Александрии, ими схвачена и забита камнями Гипатия.

Примечания

Литература 
 Болотов В. В. История Древней церкви. — Т. III. Отдел второй. Церковный строй. — I. Клир и иерархия. Увеличение клира и новые церковные должности. — С. 155.
Христианство в Египте
Римский Египет
История Александрии
Христианство и насилие